Tradicionalismus všeobecně znamená zachovávání a dodržování tradic. Může být:

 v náboženství
 Katolický tradicionalismus
 Protestantský tradicionalismus (zejména v USA)
 Anglikánský tradicionalismus

 v politice
 Tradicionalistický konzervatismus
 Tradicionalistická škola (mezinárodní vztahy) 

 umění
 Tradicionalistická škola (architektura)
 Tradicionalismus (výtvarné umění)